Il doppio del torneo di tennis Toyota Classic 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Virginia Wade che hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Anne Smith 4-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Kerry Reid /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Françoise Dürr /  Virginia Wade (Campionesse)

 Julie Anthony /  Billie Jean King (semifinali)
 Ilana Kloss /  Marise Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montreal Classic 1978